Този списък съдържа статистически данни от преброявания на 83-те най-големи града в ЕС. Изведените данни са само за градските части на градовете, без да се включват агломерациите.

Градовете, отбелязани със *, са столици.

Източници

Вижте също 
 Списък на най-големите урбанизирани зони в Европа
 Списък на най-големите градове в света

Европейски съюз
ЕС